tys – codice ISO 639-3 della lingua tày sa pa